Despedida puede hacer referencia a:
 El acto contrario al saludo;
 "Despedida", canción de Julieta Venegas;
 "Despedida", canción de Shakira;                                                            
 "Despedida, canción de María Grever;
 Despedida, novela de Claudia Gray;
 Despedidas, película de Yōjirō Takita (2008);
 Femenino de despedido, mujer que ha visto rescindido su contrato laboral.